Big Pharma è il nomignolo dato collettivamente all'industria farmaceutica in alcuni contesti, spesso con connotazione negativa (vedi Teorie del complotto sulle case farmaceutiche).

Può inoltre riferirsi a:
Big Pharma – musicista finlandese
 Big Pharma – videogioco del 2015
 Big Pharma: How the World's Biggest Drug Companies Control Illness – saggio di Jacky Law del 2006